Кокшенов (Кокшенова) — фамилия:

 Кокшенов, Михаил Михайлович (1936—2020) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации.

 Кокшенова, Елена Сергеевна (род. 1968) — советская актриса.

См. также 
 Кокшенево
 Кокшенёва